Constantinescu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter rumänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Constantin“.

Namensträger 
 Alexandru Constantinescu (* 1981), rumänischer Opernsänger
 Constantin Constantinescu-Claps (1884–1961), rumänischer General
 Corneliu Constantinescu (* 1929), rumänischer Mathematiker
 Dan Constantinescu (1931–1993), rumänischer Komponist
 Ella Zeller-Constantinescu (* 1933), rumänische Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Emil Constantinescu (* 1939), rumänischer Politiker
 Florentina Constantinescu (* 1983), rumänische Badmintonspielerin
 Florin Constantinescu (* 1938), rumänischer Mathematiker
 Liviu Constantinescu (1914–1997), rumänischer Geophysiker
 Maria Constantinescu (* 1956), rumänische Ruderin
 Miron Constantinescu (1917–1974), rumänischer Politiker (PCR), Soziologe und Hochschullehrer
 Paul Constantinescu (1909–1963), rumänischer Komponist
 Ruxandra Sireteanu-Constantinescu (1945–2008), rumänisch-deutsche Biophysikerin und Neurowissenschaftlerin
Valentin Constantinescu (* 1962), rumänischer Radrennfahrer
 Virgiliu Niculae Constantinescu (1931–2009), rumänischer Wissenschaftler und Diplomat

Einzelnachweise 

Familienname
Rumänischer Personenname